Municípios do Brasil
 Jundiá (Alagoas)
 Jundiá (Rio Grande do Norte)

Desambiguações de topônimos